Бакча́р — село в Томской области России, административный центр Бакчарского района и Бакчарского сельского поселения.

География 
Село расположено на берегу реки Галка, притоке реки Бакчар (бассейн Оби).

Климат 
В селе Бакчар умеренно-холодный климат, большое количество осадков даже в самые засушливые месяцы. По классификации климатов Кёппена — влажный континентальный климат (индекс Dfb). Средняя температура воздуха за год — −0.5 °C, среднегодовая норма осадков — 461 мм.

История 
В 1918 году на месте будущего села появилась заимка Селивановых. В 1936 году село Селиваново переименовано в Бакчар — по названию реки, протекавшей неподалёку.

Население

Транспорт 
Автодорога  Каргала—Бакчар. На всех основных улицах села установлено ограничение максимальной скорости автомобилей 30 км/ч.

Примечания

Ссылки 
 Бакчарский район. Интернет-представительство

Населённые пункты Бакчарского района
Районные центры Томской области